Mátyás Csaba (1943) erdőmérnök, ökológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
 Mátyás Csaba (1987) Junior Prima díjas kutatóorvos